Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Mike Cahill e Terry Moor 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (campioni)
 Tim Gullikson /  Robert Lutz (primo turno)

 Ilie Năstase /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1979